Abigor steht für:
 Abigor (Band), österreichische Black-Metal-Band
 Abigor (Dämon), Kriegsdämon